11-й микрорайон может означать:
 11-й микрорайон — микрорайон в Актобе.
 11-й микрорайон — микрорайон в Арзамасе.
 11-й микрорайон — микрорайон в Сумгайыте.
 11-й микрорайон — микрорайон в жилом районе Брагино города Ярославля